Fannie Mae Goosby war eine US-amerikanische Blues-Sängerin und -pianistin.

Fannie Mae Goosby war neben Lucille Bogan eine der ersten Bluessängerinnen aus den Südstaaten der USA, die Gelegenheit zu Plattenaufnahmen hatten. 1923 nahmen Polk Brockman und Ralph Peer von Okeh Records in Atlanta neben dem Hillbilly-Musiker Fiddlin’ John Carson auch Songs von Goosby auf. Fannie Mae Goosby spielte in der Session mehrere Titel ein, begleitet von Trompete und Piano. Veröffentlicht wurde „Grievous Blues“ (Okeh 8079). Am 1. März 1928 nahm sie in Atlanta weitere vier Titel auf, „Can't Use You Blues“/„Dirty Moaner Blues“ (Brunswick 7029) und „Stormy Night Blues“/„Fortune Teller Blues“ (von Porter Grainger, Brunswick 7030); begleitet wurde sie vom Kornettisten Henry Mason.

Diskographische Hinweise 
Piano Singer's Blues - Women Accompany Themselves (Rosetta Records, ed. 1982)

Weblinks

Einzelnachweise 

Blues-Sänger
Blues-Musiker
Musiker (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren im 19. oder 20. Jahrhundert
Frau